Frihedspartiet er navnet på en del partier, oftest placeret på den politiske højrefløj

Danske partier 
  Frihedspartiet (2007-2012) - Ruth Evensens parti, som i 2012 skiftede navn til Frihedskæmperne.
  Frihedspartiet (Danmark) - Videreførsel af Fremskridtspartiets Glistrup-fløj (2013-)

Udenlandske partier 
  Frihedspartiet i Finland
  Frihedspartiet i Holland
  Frihedspartiet i Østrig
 Det Islamiske frihedsparti

Tidligere partier 
  Frihedspartiet (2004) – stiftet af Thomas Sørensen og Klaus .
  Det tyskfolkelige Frihedsparti

Se også 
Partier/politiske bevægelser med beslægtede navne:
  Fremskridtspartiet
  Frihed 2000
  Frie Folkeparti
  Frihedsunionen (UW)
  Frihed